Museo del Vidrio puede referirse a los siguientes lugares:
 Museo del Vidrio y Cristal, museo en Málaga, España.
 Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, museo en la ciudad homónima, España.
 Museo del Vidrio, museo en Monterrey, México.
 Museo del vidrio de Bogotá, museo en la capital de Colombia.